Rui Águas peut désigner :
 Rui Águas (1960-), footballeur et entraîneur portugais, champion du Portugal à quatre reprises ;
 Rui Águas (1972-), pilote automobile portugais.